Бамби може да се отнася за:

 Бамби (книга), роман от Феликс Залтен;
 Бамби (филм), анимационен филм на Дисни от 1942 година;
 Бамби (награда), немска медийна и ТВ награда;
 Бамби 2, продължение на хитовата детска анимация от 1942 година